Catedral de la Sierra puede referirse a:
 La denominación popular de la Iglesia de la Inmaculada Concepción, en Trescasas, provincia de Segovia;
 La denominación popular de la Iglesia de San Sebastián, en Villacastín, provincia de Segovia;
 La denominación popular de la Iglesia de San Miguel, en Morón de la Frontera, provincia de Sevilla;
La denominación popular de la Iglesia de San Juan Bautista, en Hinojosa del Duque, provincia de Córdoba.